Miejscowości w Portoryko:
 Hatillo – miejscowość w gminie Hatillo
Gminy w Portoryko:
 gmina Hatillo (ang. Hatillo Municipio) w Portoryko